Микадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Микадзе, Амбросий (1728—1812) — митрополит Некресский (в миру Захарий).
 Микадзе, Вениамин Михайлович (1906—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Микадзе, Георгий Геннадьевич (род. 1983) — российский футболист.
 Микадзе, Гоча Сергеевич (1965—2017) — советский, грузинский и российский футболист российский тренер.
 Микадзе, Леван (Лаврентий) Георгиевич (род. 1973) — грузинский футболист.
 Микадзе, Юрий Владимирович (род. 1947) — российский психолог.